No Place That Far — второй студийный альбом американской кантри-певицы и автора-исполнителя Сары Эванс, изданный 27 октября 1998 года на студии RCA Nashville. Песня «No Place That Far» заняла первое место в кантри-чарте Hot Country Songs (первый в карьере певицы чарттоппер). Альбом был сертифицирован в золотом статусе RIAA (США).

Реакция общественности 
Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Allmusic.

Список композиций

Чарты и сертификации

Альбом

Сертификации

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-альбомы
Альбомы RCA Records
Альбомы Сары Эванс